Die Abkürzung UTD steht für:

 University of Texas at Dallas, eine staatliche Universität in Richardso, Texas, USA
 Under the Dome (Fernsehserie), eine US-amerikanische Science-Fiction-Fernsehserie

Abkürzung